Семь грехов:

 о смертных грехах см. Главные грехи
 см. также Семь смертных грехов (значения)
 Семь Грехов — река в Иркутской области